Пономаренко Микола

 Пономаренко Микола (письменник) (1949) — український філософ, письменник.
 Пономаренко Микола Семенович (1944) — український науковець у галузі фармації.